Велайос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 20,45 км². Население — 243 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы